Wadsworth Atheneum
Wadsworth (Illinois)
Wadsworth (Nevada)
Wadsworth (Ohio)

Desambiguações de topônimos